Мой любимый клоун:

 Мой любимый клоун — повесть В. Б. Ливанова
 Мой любимый клоун — фильм Юрия Кушнерёва